Monika Kobylínska (født 19. april 1995 i Jelenia Góra, Polen) er en kvindelig polsk håndboldspiller, der spiller for franske Brest Bretagne Handball og Polens kvindehåndboldlandshold.

Hun reræsenterede desuden Polen under VM i kvindehåndbold 2015 i Danmark.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Håndboldspillere fra Polen
Håndboldspillere fra TuS Metzingen
Håndboldspillere fra Brest Bretagne Handball